Oroszország
Zseleznogorszk – város a Krasznojarszki határterületen
Zseleznogorszk – város a Kurszki területen
Zseleznogorszk-Ilimszkij – város az Irkutszki területen